Кушников (женская форма — Кушникова) — одна из русских фамилий:
 Кушников, Дмитрий Алексеевич (1850—1911) — земский врач, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии.
 Кушников, Павел (1893—?) — российский гимнаст.
 Кушников, Павел Александрович (1880—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кушников, Сергей Сергеевич (1765—1839) — петербургский гражданский губернатор (1802—1804), действительный тайный советник (1827), племянник историка Н. М. Карамзина.